Гуаньчжунский (сианьский) диалект (кит. трад. 關中話, упр. 关中话, пиньинь: Guānzhōnghuà, палл.: гуаньчжунхуа) — один из диалектов Центральной равнины. Поскольку жителей города Сиань считают первоначальными носителями гуаньчжунского диалекта, его часто называют диалектом провинции Шэньси (Shaanxi hua 陕西话/陕西話) или сианьским диалектом (Xi’an hua 西安话/西安話).

Условно принято делить гуаньчжунский диалект на сианьский («дунфу», то есть восточных областей) и диалект Баоцзи («сифу», то есть западных областей). Первый распространён в таких городах и городских округах, как Сиань, Вэйнань, Тунчхуань, Сяньян (в большей его части), Шанло (в районе Шанчжоу и уездах Лонань, Даньфэн, Шаньян), Яньань (в уездах Хуанлун, Лочуань, Хуанлин, Фусянь), Анькан (в уездах Ханьбин и Сюньян), Ханьчжун (в уезде Янсянь) и на других территориях. Второй распространён на территории городских округов Баоцзи, Тяньшуй, Цинъян, Пинлян (провинция Ганьсу), Гуюань (провинция Нинся). Гуаньчжунский диалект является одним из самых используемых диалектов на северо-западе Китая. В основном диалект локализован в районе Гуаньчжун, от Тунгуаня на востоке до Тяньшуя (провинция Ганьсу) на западе, от Яньаня на севере до северных склонов гор Циньлин на юге. Общее количество говорящих на данном диалекте превышается 50 миллионов человек.

В период династии Западная Чжоу гуаньчжунский диалект считался нормативным языком.

Диалект являлся официальным языком во времена эпохи Чжоу, империй Цинь, Хань и Тан. Тенденции к унификации в династии Хань и объединение наций способствовали тому, что сианьский диалект повлиял на диалекты всего государства и достиг своего расцвета в период династии Тан. Однако диалекты северных и южных районов провинции Шэньси отличаются от гуанчжунского диалекта. Например, у ханьчжунского диалекта наблюдается большее сходство с сычуаньским.

Ввиду того, что в таких крупных городах как Сиань преобладает путунхуа, более молодые поколения в повседневной жизни предпочитают использовать его или Shaanxi Mandarin, который является разновидностью путунхуа с системой изменения тонов как в гуаньчжунского диалекте. Из-за лексического и грамматического сходства между северными диалектами, проблема их исчезновения становится всё более серьёзной. Чтобы сохранить их, власти перешли к документированию местных диалектов.

Особенности произношения 
 Когда у слова отсутствует начальный консонант (согласный звук), звуки [y] или [w] при чтении вместо него может использоваться ng- (звук /ŋ/ в Международном фонетическом алфавите). Например, 爱 читается как «ngai», 安 читается как «ngan».
 Диалекты «сифу» и «дунфу» имеют существенное отличие. В диалекте «сифу» не разграничиваются передние и задние носовые звуки, все они произносятся как задние носовые. Например, звуки [in], [en], [un] соответствуют звукам [ing], [eng] и [ong]. В то же время «дунфу» различает эти звуки.
 Звуки [t] и [q], [j] и [z], [d] и [j], [y] и [n] зачастую путают или меняют местами (диалект на разных территориях используется по-разному). Например, 就 может читаться как «zou» или «qiou», в то время, как исходное произношение 就 («ziu») будет передавать значение «согнуться, припасть к земле».

Грамматический строй 
 В сианьском диалекте 我 читается как «ngè»; когда за 我 следует другое слово, 我 уже читается как «ngǎi» или «ngái» (происходит позиционное изменение тона). Например, «我妈» читается как «ngǎi ma» -> «ngái ma» (изменение тона).
 Чтобы передать значение 很 («очень»), после прилагательного добавляется «的太太», «的太», «很», «的怕怕» или /nʲæn/. Например, «今天很热» «今天热的太太» «热的很 热» «热的怕怕» или «热/nʲæn/».

Китайские языки и диалекты